Григоровский сельский совет — названия административных и муниципальных единиц:

 Григоровский сельский совет (Васильковский район) — Васильковский район, Днепропетровская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Великобурлукский район) — Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Гребёнковский район) — Гребёнковский район, Полтавская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Запорожский район) — Запорожский район, Запорожская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Пологовский район) — Пологовский район, Запорожская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Харьковская область) — Барвенковский район, Харьковская область, Украина.
 Григоровский сельский совет (Чаплинский район) — Чаплинский район, Херсонская область, Украина.